Campo Durán puede referirse:
 a Campo Durán, yacimiento petrolífero de Salta, Argentina; o
 al Campo Durán (buque), buque tanque de YPF.